Крири (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Лоуни Устецкого края.

Расположен в районе границы четырёх краёв — Устецкого, Карловарского, Пльзенского и Среднечешского.

Население — 2 416 человек. Средний возраст жителей — 38 лет.

История 
Первое письменной упоминание относится к 1320 году. Название, вероятно, происходит от польского «крик», «краканье» (krákati, kejhati). На гербе и флаге города помещено изображение чёрного ворона. На вершине горы Костельны в средние века стоял замок, полностью разрушенный во время гуситских войн. В 1421 году во время вторжения крестоносцев здесь были убиты все жители чешского происхождения.

Город состоит из 4-х районов:
 Крири
 Бесно
 Стебно
 Строетице.

Город имеет развитую инфраструктуру, в том числе, ряд медицинских учреждений. Начальную школу на 400 детей и детский сад на 120 мест. В Крири действуют предприятия строительной промышленности, ряд малых предприятий.

Достопримечательности 
 Над городом возвышается Шиллерова башня (оригинальное название — Schillewarte), построенная в 1905—1906 гг. в честь 100-летия со дня смерти Шиллера. Башня поставлена на месте древнего замка Козиграда. С 2004 башня является культурным памятником Чешской Республики.
 Наиболее важным архитектурным и художественным памятником является церковь Рождества Пресвятой Девы Марии, которая расположена на горе, где ранее стоял замок. Оригинальная готическая церковь была построена около 1324 года. В 1722 была перестроена в стиле барокко.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крири

Города Устецкого края